A Equipe Ucraniana de Copa Davis representa Ucrânia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Ukrainian Tennis Federation.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Ucraniana)

Ucrania